Па́вел Алекса́ндрович Соловьёв (26 июня 1917 года — 13 октября 1996 года) — советский и российский конструктор авиационных двигателей, основоположник газотурбинного двигателестроения в СССР. Член-корреспондент АН СССР по Отделению физико-технических проблем энергетики с 29 декабря 1981 года. Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография 
Павел Александрович Соловьёв родился 26 июня 1917 года в деревне Алекино (вошло в черту города Заволжска) Ивановской области в крестьянской семье. По данным метрической книги, опубликованным в 2017 году, П. А. Соловьёв родился в 1918 году.

В 1934 году окончил 9 классов средней школы и поступил в Рыбинский авиационный институт.

В апреле 1940 года поступил на работу в ОКБ-19 (сейчас — АО «ОДК-Авиадвигатель», Пермь).

В 1948 году он был назначен заместителем главного конструктора, в 1953 году — главным конструктором ОКБ-19, а в 1981 году — генеральным конструктором.

В 1960 году под руководством Соловьёва был разработан двигатель Д-20П для самолёта Ту-124, ставший первым в СССР двухконтурным турбореактивным двигателем. В последующие годы в КБ Соловьёва были разработан ряд двигателей для Ту-134, Ми-10, Ил-76, Ту-154, МиГ-31.

Его последней разработкой стал двигатель Д-90, который в 1987 году получил в его честь название ПС-90.

Соловьёв был профессором Пермского политехнического института и долгие годы работал заведующим кафедрой авиадвигателей.

Павел Александрович Соловьёв скончался в Перми 13 октября 1996 года.

Память 
 В честь Павла Соловьёва в Перми названа одна из улиц. В сквере у завода 26 июня 2007 года установлен памятник.
 Имя Соловьёва носит Рыбинский государственный авиационный технический университет. В Рыбинске, в сквере у НПО «Сатурн» в 2001 году открыт памятник.
 15 августа 2009 года, одному из самолётов МиГ-31 авиационного гарнизона «Сокол», было присвоено почётное наименование — «Павел Соловьёв»

Награды и звания 
За заслуги в развитии советского моторостроения в 1966 году Соловьёву было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Лауреат Государственной (1968) и Ленинской (1978) премии СССР.

Павел Александрович был награждён:
 четырьмя орденами Ленина,
 орденом Октябрьской революции,
 орденом Трудового Красного Знамени,
 орденом Красной Звезды,
 медалью За трудовую доблесть,
 двумя почётными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР,
 нагрудным знаком «Почётный авиастроитель».
 Почётный гражданин Перми (1987 год).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Вся жизнь — на взлёте. — Капитал-Weekly № 114 (618) от 20 июня 2007 г.

Родившиеся в Кинешемском уезде
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Машиностроители СССР
Конструкторы авиационных двигателей
Выпускники РГАТА
Преподаватели Пермского политехнического университета
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Члены Пермского обкома КПСС
Депутаты Пермского областного совета
Почётные граждане Перми
Похороненные на Южном кладбище (Пермь)
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС